Fragoso ist der Familienname folgender Personen:

 Aguinaldo Boulitreau Fragoso (1907–1978), brasilianischer Diplomat
 António Fragoso (1897–1918), portugiesischer Komponist und Pianist
 Antônio Batista Fragoso (1920–2006), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Crateús
 António Óscar de Fragoso Carmona  (1869–1951), portugiesischer General und Politiker
 Augusto Tasso Fragoso (1869–1945), brasilianischer Politiker
 Heleno Fragoso (1926–1985), brasilianischer Strafrechtler und Kriminologe
 Javier Fragoso (1942–2014), mexikanischer Fußballspieler
 João Carlos Pessoa Fragoso (* 1935), brasilianischer Diplomat
 Juan de Matos Fragoso (1608–1689), portugiesisch-spanischer Dramatiker
 Madalena Fragoso (1939/40–2013), portugiesische Publizistin
 Margaux Fragoso (* 1979), amerikanische Autorin

Fragoso ist der Name folgender Orte:

 Fragoso (Barcelos), Gemeinde in Portugal